Cloquet peut désigner :

Patronyme 

 Ghislain Cloquet (1924-1981), directeur de la photographie belge.
 Hippolyte Cloquet (1787-1840), médecin et naturaliste français.
 Jean-Baptiste Antoine Cloquet (vers 1750-1828) graveur et illustrateur, père de Jules Cloquet.
 Jean-Jacques Clocquet (1960-), ancien joueur de football et ingénieur belge.
 Jules Cloquet (1790-1883), médecin et anatomiste français, fils de Jean-Baptiste Antoine Cloquet.
 Lise Cloquet (1788–1860), peintre française
 Louis Cloquet (1849-1920), architecte et professeur à l'Université de Gand (Belgique).

Divers 
 Le Canal de Cloquet est un petit canal oculaire.

Toponyme 

 Cloquet, ville du Minnesota.
 Rivière Cloquet, cours d'eau du Minnesota.
Patronyme français
Patronyme belge